Ке́нрик () — фамилия валлийского происхождения. Известные носители:

 Кенрик, Джарвис (1852—1949) — английский футболист.
 Кенрик, Джон (1788—1877) — английский историк.

Примечания